een verzamelnaam voor verschillende chemische verbindingen die natrium, dat in vele talen ook als sodium bekendstaat, bevatten:
 natriumcarbonaat (Na2CO3), verreweg de meest gebruikelijke betekenis van soda.
 natriumwaterstofcarbonaat (NaHCO3), dubbelkoolzure soda, natriumbicarbonaat, baksoda
 natriumhydroxide (NaOH), bijtende soda, caustische soda
 OK Soda, een frisdrank
 Soda (stripreeks), een Belgische stripreeks
 Soda Springs, een plaats in de Amerikaanse staat Idaho
 Sodalicium Classicum Noviomagense (Sodalicium/Soda), studievereniging van Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen
 Soda (plant), een plantengeslacht uit de amarantenfamilie (Amaranthaceae)
 Soda Stereo, rockband uit Argentinië.
 SODA, Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling, SODA stelt de dader aansprakelijk in opdracht van de benadeelde ondernemer 
Soda-bestanden : gestructureerde loonstaten in bestandsformaat die kunnen worden ingelezen in de meeste boekhoudsoftware

Het Engelse woord soda betekent water met koolzuurgas, dat als frisdrank gedronken kan worden of als verdunner van sterkedranken zoals whisky-soda. Deze term wordt hooguit een enkele keer ook in het Nederlands gebruikt, maar vaker gebruikt men de term sodawater of spuitwater. Deze naam is te danken aan het feit dat men vroeger natriumbicarbonaat gebruikte om deze dranken te maken.